Filippo I di Francia (1052-1108)
Filippo II di Francia detto anche Filippo Augusto, Filippo il Conquistatore o Filippo il Guercio (1165-1223)
Filippo III di Francia detto anche Filippo l'Ardito (1245-1285)
Filippo IV di Francia detto anche Filippo il Bello (1268-1314)
Filippo V di Francia detto anche Filippo il Lungo (1293-1322)
Filippo VI di Francia detto anche Filippo il Fortunato (1293-1350)
Filippo I di Borbone-Orléans (1640-1701)
Filippo II di Borbone-Orléans (1674-1723)
Luigi Filippo Alberto d'Orléans pretendente unionista al trono di Francia con il nome di Filippo VII (1838-1894)